Haapaniemi peut désigner :

Toponyme 

 Haapaniemi, village de Hirvensalmi
 Haapaniemi, village de Janakkala
 Haapaniemi, village de Jokioinen 
 Haapaniemi, quartier de Jyväskylä
 Haapaniemi, village de Kangasala
 Haapaniemi, village de Karstula
 Haapaniemi, quartier de Kuopio
 Haapaniemi, ancien village du district de Viipuri
 Haapaniemi, village de Rantasalmi
 Haapaniemi, quartier de Vaasa
 Haapaniemi, village de Viitasaari

Personnes 
 Erland Haapaniemi (1894–1962), rédacteur en chef finlandais et membre du Farmers'Union
 Harri Haapaniemi (1981-), footballeur finlandais
 Harri Haapaniemi (1960-), joueur de hockey sur glace finlandais
 Hele Haapaniemi (1993-), coureur finlandais
 Herman Haapaniemi (1895–1980), communiste finlandais et officier de la guerre civile espagnole
 Jarmo Haapaniemi (1964-), homme politique finlandais (SDP)
 Klaus Haapaniemi (1970-), illustrateur et designer finlandais
 Lisa Haapaniemi (1956-), danseuse et actrice américaine
 Markku Haapaniemi (1958-), joueur de hockey sur glace finlandais
 Matti Haapaniemi (1939-), joueur de hockey sur glace finlandais
 Miro Haapaniemi (1973-), joueur de hockey sur glace finlandais
 Sampo Haapaniemi, batteur finlandais
 Sari Haapaniemi (1965-), peintre finlandaise
 Timo Haapaniemi (1956-), journaliste sportif finlandais
 Timo Haapaniemi (1943-), entraîneur de hockey finlandais
 Vesa Haapaniemi (1941-), basketteur finlandais

Autres significations 
 Haapaniemen sotakoulu, École de cadets à Rantasalmi de 1780 à 1819.